

Források 
Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru

 
Települések listái országok szerint